Бушинце могу бити:

 Бушинце, насељено место у општини Косовска Каменица, Косово и Метохија, Република Србија
 Бушинце (Вељки Кртиш), насељено место у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република